Tisová kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tisová (ort i Tjeckien, Pardubice), Okres Ústí nad Orlicí, 
 Tisová (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar